Mapulaca kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Mapulaca (kommun), Departamento de Lempira, 
 Mapulaca (ort), Departamento de Lempira,